pluralizam (politika), suživot različitih interesa i načina života u društvu
 pluralizam (filozofija), ontološka pluralnost entiteta ili opis načina
 pluralizam (teologija), suživot različitih vjeroispovjesti